Zawodniczki o medale mistrzostw świata walczyły 8 marca na trasie Kulebakken w kurorcie Voss-Myrkdalen. Mistrzostwa świata z 2011 roku nie obroniła kanadyjka Jennifer Heil, która nie brała udziału w tej imprezie z powodu kontuzji. Nową mistrzynią świata została jej rodaczka Chloé Dufour-Lapointe, srebro wywalczyła Japonka Miki Itō. Natomiast brązowy krążek zdobyła Amerykanka Hannah Kearney.

Wyniki

Kwalifikacje

Faza Finałowa

1/8 finału

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Bibliografia 
 Wyniki kwalifikacji
 Wyniki fazy finałowej

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym 2013